Der Bremer Pokal wird vom Bremer Fußball-Verband ausgetragen. Der offizielle Name lautet Lotto-Pokal. Der Sieger des Lotto-Pokals ist automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert.

Modus und Geschichte 
Seit der Saison 2019/20 wird der Lotto-Pokal von der ersten Runde an auf Landesebene ausgespielt. Davor wurden die ersten drei Runden bis zum Viertelfinale auf Bezirksebene jeweils in Bremen und Bremerhaven ausgetragen, ehe sechs Bremer und zwei Bremerhavener Teams in der Runde der letzten Acht aufeinandertrafen.

Das Finale wird seit 2011 auf neutralem Platz ausgetragen und auch seit diesem Jahr vom Verband selbst organisiert. Bei der ersten Auflage dieser Art fanden am 4. Juni 2011 bei der Begegnung FC Oberneuland gegen den Bremer SV 1.100 Zuschauer den Weg zum Stadion Obervieland. Das Stadion war auch in den folgenden Jahren Austragungsort des Pokalendspiels. Am 16. Juni 2012 besiegte der FC Oberneuland vor 1500 Zuschauern den Brinkumer SV mit 2:0. Das Finale 2013 vor 2000 Zuschauern im Obervielander Stadion entschied die SG Aumund-Vegesack mit 4:0 gegen den Titelverteidiger aus Oberneuland für sich. Im Jahr 2014 konnte die Zuschauerzahl im Finale noch einmal überboten werden. 2.471 Besucher sahen das Endspiel zwischen dem Bremer SV und dem Blumenthaler SV im Stadion Obervieland, das der Bremer SV mit 1:0 gewann. Das Finale 2015 zwischen dem Brinkumer SV und dem Bremer SV konnte der Bremer SV mit 1:5 für sich entscheiden. Im Finale 2016 standen sich am 28. Mai 2016 erneut der Bremer SV und der Blumenthaler SV gegenüber. Die Partie endete 3:0 zugunsten des Bremer SV, der damit den Titel erneut verteidigte. Am Finaltag der Amateure am 25. Mai 2017 standen sich im Finale des Bremer-Pokals 2017 der Bremer SV und der Leher Turnerschaft aus Bremerhaven gegenüber. Überraschend gewann der Außenseiter aus Bremerhaven das Spiel im Elfmeterschießen mit 9:8, nachdem in der regulären Spielzeit keine Treffer gefallen waren. Nachdem sich im Endspiel 2018 mit BSC Hastedt vor 2400 Zuschauern erneut ein Finalneuling durchsetzen konnte, kehrte der frühere Seriensieger FC Oberneuland 2019 und 2020 als Gewinner zurück.

Von 2011 bis 2019 wurde das Finale im Stadion Obervieland gespielt. Seit der Saison 2019/20 wird das Finale in der Marko-Mock-Arena (bis August 2020: Florian Wellmann Stadion) ausgetragen.

Endrunden seit der Saison 2010/11

Wettbewerb 2021/22

Wettbewerb nach Saisons 

Bremer Pokal 2010/11

Bremer Pokal 2011/12
1 Sieg nach Elfmeterschießen

Bremer Pokal 2012/13
1 Sieg nach Elfmeterschießen

Bremer Pokal 2013/14
1 nach Elfmeterschießen

Bremer Pokal 2014/15

Bremer Pokal 2015/16
1 nach Elfmeterschießen

Bremer Pokal 2016/17
1 nach Elfmeterschießen

Bremer Pokal 2017/18
1 nach Elfmeterschießen

Bremer Pokal 2018/19
1 nach Elfmeterschießen

Bremer Pokal 2019/20
1 Im Elfmeterschießen

Bremer Pokal 2020/21

Bisherige Sieger

Statistik der Sieger und Finalisten 
(Stand: 21. Mai 2022)

Rekordgewinner des Bremer Pokals ist die 2. Mannschaft des SV Werder Bremen mit 20 Siegen bei 26 Finalteilnahmen. Zudem gewannen die Werder Bremen Amateure den Pokal als einzige Mannschaft sechs Mal hintereinander; dies geschah in den Jahren 1997 bis 2002.

Die erfolgloseste Finalteilnehmer ist der Brinkumer SV, der trotz fünf Finalteilnahmen den Pokal noch nie gewinnen konnte.

Einzelnachweise 

Fußball-Verbandspokal
Bremer Fußball-Verband